Baracche ima više značenja:
 Baracche, Cuneo
 Baracche, Vicenza